Новая жизнь Рокко () — номинировавшийся на «Эмми» американский мультсериал, созданный Джо Мюрреем и выходивший с 1993 года. В 1996 году шоу было закрыто. Шоу основано на сюрреалистичных, пародийных приключениях 20-летнего антропоморфного кенгуру-валлаби по имени Рокко и его жизни в городе О-Таун (). Рокко родом из Австралии, шоу показывает его изучение Америки, а также жизнь его друзей: прожорливого бычка Хеффера, черепахи-невротика Филберта и соседей-жаб Задирайнесов. В шоу присутствует взрослый юмор, в том числе двусмысленность, намеки и социальная сатира.

Изначально Джо Мюррей создал главного героя для неопубликованной серии комиксов в конце 1980-х. Позже его принял канал Nickelodeon, который на то время искал более «острых» карикатуристов для их нового блока Nicktoons. Канал дал сотрудникам шоу большую творческую свободу, сценаристы были ориентированы как на детскую аудиторию, так и на взрослую. Первый эпизод Trash-O-Madness был выпущен в 1992 году. Анимационный стиль шоу включает в себя искривленную архитектуру. Кроме того, Мюррей нанял большое количество актеров-новичков для озвучивания, таких как Томас Кенни и Чарльз Адлер, которые стали очень популярны в наши дни. Шоу является четвёртой премьерой Nicktoons.

Созданное Games Productions и  шоу впервые было показано 18 сентября 1993 года и закончилось 24 ноября 1996 года. После завершения шоу, большая часть сотрудников перегруппировалась для работы над мультсериалом Губка Боб Квадратные Штаны, созданным продюсером Стивеном Хилленбергом. Сериал «Новая жизнь Рокко» в целом получил позитивные отзывы критиков, отмечавших его утончённый юмор.

Продюсером, сценаристом, креативным директором и режиссёром по раскадровкам сериала был Стивен Хилленберг, в будущем — создатель персонажа Губка Боб Квадратные Штаны. Этот мультсериал дал старт карьере известного ныне комика Карлоса Алазраки, который озвучил здесь главных героев: валлаби  и его пса . Один из ведущих сценаристов шоу, Джордж Маэстри, был номинирован за написание сценариев к «Rocko’s Modern Life» на CableACE Award. На канале Cartoon Network Джо Мюррей выпустил мультсериал «Лагерь Лазло», созданный в 2005 году, ситком, очень похожий на «Рокко».

Серии

Сезон 1 
1992 — 1993 год, эпизодов: 13

Сезон 2 
1994 — 1995 год, эпизодов: 13

Сезон 3 
1995 — 1996 год, эпизодов: 13

Сезон 4 
1996 год, эпизодов: 13

Rocko’s Modern Life: Static Cling 
В сентябре 2017 года Nickelodeon объявил о перезапуске старых проектов, среди которых была «Новая жизнь Рокко».

11 августа 2016 Nickelodeon дал зеленый свет на одночасовой мультфильм исполнительным продюсером, был объявлен Джо Мюррей.
20 июля 2017 был показан первый тизер-трейлер на Сан-Диего «Comic-Con», а в 2017 годы было объявлено название фильма — «Modern Life: Static Cling» (рус. Новая жизнь Рокко: Залипание). Премьера состоится в 2018 году на телеканале Nickelodeon.
Весь оригинальный актерский состав остался прежним, кроме того прибавилась два новых актера, Космо Сегурсн и Стив Литтл.
«Рокко искренне думает, что его ностальгия по прошлому может спасти его от пыток современного мира», — говорится в пресс-релизе канала Nickelodeon. Исполнительный продюсер Джо Мюррей выступая на «Comic-Con» рассказал, что есть вероятность того, что выйдет больше эпизодов мультсериала.

Примечания

Ссылки 

Мультсериалы канала Nickelodeon
Сатирические мультсериалы
Мультсериалы США, запущенные в 1993 году
Мультсериалы-ситкомы
Мультсериалы США, завершённые в 1996 году